Финистерре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Финистерре. Занимает площадь 28,4 км². Население — 4995 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Finisterre
 Fotografías de Finisterre
 Fotos panorámicas de Finisterre

Муниципалитеты Ла-Коруньи